Miejscowości w USA:
 Berkley – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Adams
 Berkley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Berkley – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Berkley – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
Gminy w USA:
 Berkley (ang. Berkley Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
W Wielkiej Brytanii:
 Berkley – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)